La liste des États parties de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques reprend les États qui ont signé et ratifié ou qui ont accédé à ladite Convention, de son nom officiel Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (CABT).

La CABT a été ouverte à la signature le 10 avril 1972 et est entrée en vigueur le 26 mars 1975 après que 22 États aient déposé leur instrument de ratification. La Convention a été fermée à la signature le jour précédent, les États désirant la rejoindre devant désormais accéder à la Convention.

Sur un total de 195 États possibles (les 192 membres des Nations unies ainsi que les îles Cook, Niévès et le Saint-Siège, la CABT compte aujourd'hui 162 États parties (qui ont ratifié la Convention ou y ont accédé) et 13 États signataires.

Résumé
États parties: 182 États
États signataires: 5 États
États en dehors de la CABT: 10 États

États parties

Taïwan a également ratifié le Traité mais n'étant pas reconnue par les Nations unies, elle n'en est État partie de la Convention qu'à titre officieux.

États signataires

États en dehors de la CABT

Notes et références 

Diplomatie
Traité des Nations unies
Traité de désarmement
Guerre biologique
Arme biologique
Convention sur l'interdiction des armes biologiques